Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2019. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 15 Spieler an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. Juli 2019 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 145 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Saanen